Schenkenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schenkenberg (Uckermark), Gemeinde im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Groß Schenkenberg, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Schenkenberg AG, nicht realisierte Fusionsgemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Amt Schenkenberg, ehemalige Landvogtei im Aargau
 Schenkenberg (Odenwald), Berg bei Lindenfels, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schenkenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Thüringen

Ortsteile:
 Schenkenberg (Delitzsch), Ortsteil von Delitzsch, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schenkenberg (Groß Kreutz (Havel)), Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schenkenberg (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Steiermark
 Klein Schenkenberg, Dorf der Gemeinde Klein Wesenberg, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein

Bauwerke und Ortslagen:
 Schenkenberg (Chemnitz), Anhöhe und Gartenstadtsiedlung im Süden von Chemnitz
 Schenkenberg (Wien), Berg im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling

 Burg Schenkenberg (Emmingen-Liptingen), Burgstall in der Gemeinde Emmingen-Liptingen in Baden-Württemberg
 Burg Šenkenberk, Ruine bei Olbramkostel, Okres Znojmo, Tschechien

Schenkenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Löwenstein-Schenkenberg († 1304), Graf von Löwenstein
 Franz Carl August von Schenkenberg genannt Schenkelberg (1805–1869), deutscher Bergingenieur
 Marcus Schenkenberg (* 1968), schwedisches Fotomodell

Siehe auch:
 Schenkenbergertal
 Schenkenburg